Zimmer 483 — Live in Europe — концертний альбом та DVD, випущений німецьким гуртом Tokio Hotel 30 листопада 2007 року. 2 травня 2007 року він був записаний на Köpi Arena в Обергаузені (Німеччина) під час першого етапу їхнього турне Zimmer 483 Tour.

Список композицій

Позиції в чартах 

Пікові позиції альбому

 Пікові позиції DVD

Примітки 

Альбоми Tokio Hotel